Аеропорт Мілан-Мальпенса
Аеропорт Мілан-Лінате
Аеропорт Мілан-Бергамо
Аеропорт Мілан-Брессо